Светско првенство у хокеју на леду 2000. је било 64. светско хокејашко првенство које се одржало од 29. априла до 14. маја 2000. у Русији - Група А,  Пољској – Група Б, Кини - Група Ц и Исланду - Група Д. 
Светско првенство је 3. пут освојила Чешка.

Квалификације за Групу А 
Одиграна су три квалификациона турнира за добијање последњих пет учесника светског првенства. Две групе од по четири екипе играле су у Европи, првопласиране и другопласиране екипе из обе групе оствариле су пласман у Групу А, трећепласиране екипе су одиграле меч за пласман у Групу А, док су остале екипе испале у групу Б. Победник азијске групе „Далеки исток“ пласирао се у Групу А, док су поражене екипе испале у Групу Ц.

Група А – Шефилд, Велика Британија

Група Б – Амјен, Француска

Плејоф квалификација – Ајндховен, Холандија

Група ,,Далеки исток“ – Аомори, Јапан

Светско првенство Група А – Санкт Петербург, Русија

Локација

Прва фаза
У Групи А су се такмичиле шеснаест најбоље рангираних репрезентација које су биле подељене у четири група са по четири екипа. По три првопласиране екипе из свих група пласирале су се у другу фазу. Четвртопласиране екипе из свих група наставиле су такмичење у Групу од 13. до 16. места.

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Друга фаза

Група од 13. до 16. места

Група 5

Група 6

Плеј-оф рунда

Четвртфинале

Полуфинале

Утакмица за 3. место

Финале

Коначни пласман

Светско првенство Група Б – Катовице и Краков, Пољска
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од седамнаестог до двадесетчетвртог места. Најбоље пласирана екипа је остварила пласман у Групу А.

Светско првенство Група Ц – Пекинг, Кина
У Групи Ц су се такмичиле девет репрезентација које су биле подељене у три групе по три екипе. Првопласиране екипе из свих група пласирале су се у финалну групу од 25. до 27. места. Све три екипе су оствариле пласман у дивизију I. Другопласиране екипе из свих група пласирале су се у завршну групу од 28. до 30. места. Најбољепласирана екипа из ове групе остварила је пласман у дивизију I. Трећепласиране екипе из свих група пласирале су се у завршну групу од 31. до 33. места.

Група А

Група Б

Група Ц

Група од 25. до 27. места

Група од 28. до 30. места

Група од 31. до 33. места

Светско првенство Група Д – Рејкјавик, Исланд
У Групи Д су се такмичиле девет репрезентација које су биле подељене у три групе по три екипе. Првопласиране екипе из свих група пласирале су се у финалну групу од 34. до 36. места. Све три екипе су оствариле пласман у дивизију II. Другопласиране екипе из свих група пласирале су се у завршну групу од 37. до 39. места. Све екипе из ове групе оствариле су пласман у дивизију II. Трећепласиране екипе из свих група пласирале су се у завршну групу од 40. до 42. места. Најбољепласирана екипа из ове групе остварила је пласман у дивизију II.

Група А

Група Б

Група Ц

Група од 34. до 36. места

Група од 37. до 39. места

Група од 40. до 42. места

Референце 

Комплетни резултати

Група А званични резултати
Званични резултати квалификација

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Русији
Хокеј на леду у Пољској
Хокеј на леду у Кини
Хокеј на леду у Исланду
Хокеј на леду у Француској
Хокеј на леду у Великој Британији
Хокеј на леду у Јапану
Спорт у 2000.